Afro-sambas pode se referir aos seguintes álbuns musicais:
 Os Afro-sambas (1966), por Baden Powell e Vinicius de Moraes
 Os Afro-sambas (1990), por Baden Powell e Quarteto em Cy
 Afro-sambas (1995), por Mônica Salmaso e Paulo Bellinati

Desambiguações de música